Agri poate fi:

 Agri, apă curgătoare în Italia
 Ağrı, oraș în Turcia
 Azerbaijan–Georgia–Romania Interconnector (AGRI), proiect de transport de gaze naturale